Sainte-Austreberthe (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Sainte-Austreberthe (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais